Тетратиоантимонат натрия — неорганическое соединение,
комплексная соль натрия и сурьмы с формулой NaSbS,
кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — жёлтые кристаллы.

Получение 
 Растворение сульфида сурьмы(III) и серы в горячем растворе едкого натра:

Физические свойства 
Тетратиоантимонат натрия образует кристаллы.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидраты состава NaSbS•n HO, где n = 3, 6 и 9, которые при 145-180°С полностью теряют воду.

Кристаллогидрат состава NaSbS•9HO плавится в собственной кристаллизационной воде при 87°С и называется «Соль Шлиппе» — жёлтые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P 23,
параметры ячейки a = 1,1957 нм, Z = 4
.

Химические свойства 
 Разлагается кислотами:

 На воздухе медленно реагирует с углекислым газом:

Применение 
 Для получения сульфида сурьмы(V).
 В производстве цинка для очистки электролита от кобальта и никеля.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения серы
Соединения сурьмы
Соединения натрия